Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Chevelure de Bérénice, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Chevelure de Bérénice
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 

Chevelure de Berenice